San Cassiano puede referirse a:

 San Cassiano de Imola, mártir cristiano venerado como santo por la Iglesia católica.
 San Cassiano (Italia), localidad italiana de la provincia de Lecce, región de Puglia.